

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7
 W Łąkach – część wsi Szucie w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Skrwilno
 W Łąkach – część wsi Nadzów w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Pałecznica
 W Łąkach – część wsi Chorągwica w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka
 W Łąkach – część wsi Pasztowa Wola-Kolonia w  woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Rzeczniów
 W Łąkach – część wsi Karwów w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Opatów
 W Łąkach – część wsi Pękosławice w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Waśniów
 W Łąkach – część wsi Kuźnica Czarnkowska w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków

Zobacz też 
 Na Łąkach